Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Valérien – Vandea
 Saint-Valérien – Yonne